Кня́же — населённые пункты:

Россия 
Вологодская область
 Княже — деревня в Шекснинском районе.

Кировская область
 Княже — деревня в Лальском городском поселении Лузского района.
 Княже — бывшая деревня в Лузском городском поселении Лузского района.

Украина 
Ивано-Франковская область
 Княже — село в Снятынском районе.

Львовская область
 Княже — село в Золочевском районе.
 Княже — село в Червоноградском районе.

См. также 
 Княже-Владимирский собор